Кривчик

Фамилия 
Известные носители:
 Кривчик, Леонид Павлович (род. 1936) — российский конструктор ракетной техники, лауреат Государственной премии СССР, Почётный авиастроитель.

Топоним 
 Кривчик — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области Украины.